Shaghat är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Shaghat ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shaghat är huvudsakligen kuperad. Shaghat ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Gora Kochaberk,  meter över havet,  kilometer nordväst om Shaghat. Närmaste större samhälle är Hats'avan,  kilometer söder om Shaghat. 

Trakten runt Shaghat består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shaghat är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Siunik